Als Echoortung wird bezeichnet:
die Echoortung in der Technik
die Echoortung (Tiere) in der Tierwelt
die Menschliche Echoortung